Пятно — место или область, выделяющиеся по цвету от остальной поверхности, либо запачканное, измазанное чем-нибудь место. В переносном смысле пятно — что-нибудь позорящее, порочащее, налагающее бесчестье.

Анатомия 
 Голубое пятно  — ядро в стволе мозга.
 Жёлтое пятно — место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза.
 Монгольское пятно — синеватая окраска кожи в области крестца.
 Наседное пятно — неоперённый участок кожи тела птиц.
 Родимое пятно — пигментированные образования на коже.
 Слепое пятно — область на сетчатке глаза, которая не чувствительна к свету.
 Трупные пятна —  признак наступления биологической смерти.
Пятна Вишневского — один из признаков смерти человека от общего переохлаждения организма.
Пятна Минакова — полосовидные кровоизлияния под эндокардом левого желудочка сердца, которые образуются при обильной потере крови
Пятна Фабрикантова — неспецифический признак смерти от общего переохлаждения организма.

Астрономия 
 Белое пятно — атмосферное образование на Сатурне.
 Красное Пятно — самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе.
 Реликтовое холодное пятно — область в созвездии Эридан.
 Рентгеновское пятно  — область Юпитера, видимая только в рентгеновском диапазоне.
 Солнечные пятна — тёмные области на Солнце, температура которых понижена.
 Тёмное Пятно — тёмное пятно на Нептуне.

Биология 
 Тёмное пятно — следы на окаменелостях животных из сланцев Бёрджес.
 Мусорное пятно — Тихоокеанский «мусороворот».

Литература 
 Белое пятно — фестиваль литературы в Новосибирске.
 Второе пятно — рассказ английского писателя Артура Конана Дойля о Шерлоке Холмсе.

Физика 
 Пятно Пуассона — яркое пятно, возникающее за непрозрачным телом.
 Пятно рассеяния — искажённое изображение точки.

См. также 
 Клякса
 Спот
 Макула
 Пятна Роршаха